Мерсон — фамилия.
 Мерсон, Люк-Оливье (1846—1920) — французский художник, график, гравëр, иллюстратор, член Академии изящных искусств (с 1892).
 Мерсон, Пол (род. 1968) — английский футболист, тренер и футбольный эксперт.